Shah Mat es el tercer álbum de estudio de la banda vasca de metal industrial, KUDAI. Tiene 11 pistas y una duración de 43:33. El título del álbum puede traducirse como "Jaque Mate" (título que tiene relación con la portada del álbum, ya que esta última muestra a una pieza de ajedrez rodeada de peones negros, no teniendo ninguna forma de salir de jaque).

Lista de pistas 
 "Partituratik ihes" - 4:23
 "Bi munduen artean" - 3:30
 "Gurutzearen itzala" - 3:38
 "Shah Mat" - 4:28
 "Jainkoen zigorra" - 3:52
 "Azken jokua" - 4:38
 "Sentitzen dut" - 3:50
 "Eguna gaur da" - 3:11
 "Noraezean galduta" - 3:59
 "Nire leihotik" - 4:03
 "Kanpoan gaude" - 4:01

Créditos 
 David: voz, guitarra rítmica
 Bortx: guitarra líder, coros
 Eka: bajo, coros
 Tito: batería, coros

Referencias 

Álbumes de 2009